W Rumunii
 Păuleasca – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mălureni
 Păuleasca – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Micești
 Păuleasca – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Frumoasa